Kānekapōlei [Kanekapolei] bila je havajska kraljica.

Životopis 
Kānekapōlei je bila kći poglavice Kauakahiakue od Mauija i njegove žene Umiaemoku of Kaʻua. Bila je nazvana po bogu Kaneu.

Udala se za kralja Kalaniopuu-a-Kaiamamaa, koji je bio polustric Kamehamehe I. Velikog, koji je ujedinio sve otoke i postao moćan vladar.

Bila je majka poglavice Keoue Kuahuule kojeg je Kamehameha žrtvovao.

Poslije je postala Kamehamehina ljubavnica. Nikad se nisu vjenčali. Imala je sina zvanog Pauli Kaʻōleiokū, koji je možda bio sin Kamehamehe, a možda i njezina zakonitog supruga.

Bila je baka kraljice Kalani Pauahi i princeze Laure Kanaholo Konije.

Bila je i supruga Lule.

Obiteljsko stablo 

Havajske kraljice